Lucie Šafářová era la detentrice del titolo e ha battuto in finale Alexandra Cadanțu 3–6, 6–1, 6–1.

Teste di serie 

  Klára Zakopalová (primo turno)
  Lucie Šafářová (Campionessa)
  Lucie Hradecká (primo turno)
  Annika Beck (primo turno)

  Johanna Larsson (primo turno)
  Jana Čepelová (semifinali)
  Mónica Puig (quarti di finale)
  Misaki Doi (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Sparta Prague Open 2013